Eglon ist der Name folgender biblischer Personen und Orte:

Eglon (Kanaan), biblischer Ort
Eglon (König), König der Moabiter

Eglon ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
Eglon (West Virginia)
Eglon (Washington)